Josquin (voornaam)
 Josquin des Prez - componist uit de Renaissance